El término atracción hace referencia a varios artículos:
 Atracción gravitacional, fenómeno físico debido a la gravedad de los objetos con masa.
 Atracción magnética, en magnetismo, fenómeno físico por el que los objetos ejercen fuerzas de atracción hacia uno mismo.
 Atracción sexual, cualidad de atraer el interés sexual de potenciales parejas reproductivas.
 Atracción interpersonal, captación y seducción entre dos individuos.

En el turismo 
 Atracción turística, lugar de interés que los turistas visitan, normalmente por su valor cultural.
 Atracción de feria, medio de diversión común en las ferias y parques de atracciones.
 Atracción acuática, medio de diversión en entorno acuático.
 Atracción de carretera, curiosidad instalada al lado de una carretera para atraer turistas.

En el cine 
 Atracción fatal, película de 1987.
 Atracción, película rusa de 2017.